G500 oder G 500 steht für:
 Gulfstream G500, US-amerikanisches Flugzeug
 Mercedes-Benz G 500, deutsches Automobil der Mercedes-Benz G-Klasse

Abkürzung